Bouwwerk
 Rolinkazerne, Belgische artilleriekazerne in Etterbeek

Familie
 Rolin, Belgische (adellijke) familie

Kunst
 De Maagd van kanselier Rolin, schilderij van de Vlaamse kunstschilder Jan van Eyck
 Meester van Antoine Rolin, Henegouws-Bourgondisch boekverluchter
 Meester van Jean Rolin, Frans boekverluchter

Personen met de achternaam Rolin
 Albéric Rolin, Belgisch hoogleraar
 Alexis Rolín, Uruguayaans voetballer
 Claude Rolin, Belgisch syndicalist en politicus
 Dominique Rolin, Belgisch schrijfster
 Edouard Rolin Jacquemyns, Belgisch politicus en rechtsgeleerde
 Gustave Rolin-Jaequemyns, Belgisch rechtswetenschapper, politicus en diplomaat
 Gustave-Marc Rolin, Belgisch militair officier
 Henri Rolin, Belgisch politicus
 Hippolyte Rolin, Belgisch politicus
 Hippolyte-Charles Rolin, Belgisch militair officier
 Léon Rolin, Belgisch ondernemer
 Louis Rolin, Belgisch oorlogsslachtoffer
 Myriam Rolin, Belgisch politica
 Nicolas Rolin, Bourgondisch kanselier
 Olivier Rolin, Frans schrijver
 Paul Rolin, Belgisch amateurgolfer en golfbaanarchitect
 Pierre Rolin, Belgisch politicus
 Robert Rolin Jacquemyns, Belgisch politicus